Tenisowy turniej WTA Open GDF Suez 2011 odbył się w dniach 7 - 13 lutego we francuskim Paryżu na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 618 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Drabinka debla
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 we Francji